Faluche peut faire référence à :
 la faluche, coiffe étudiante française ;
 la faluche, pain traditionnel du Nord-Pas-de-Calais, en France, et de la région de Tournai, en Belgique.